Вулка́н может означать:
 Мифология
 Вулкан — бог в древнеримской мифологии.

 Природа
 Вулкан — геологическое образование в земной коре или коре других планет.
 Вулкан — гипотетическая планета, существованием которой в XIX веке пытались объяснить отклонения движения Меркурия от рассчитанной орбиты.

 Топоним
 Вулкан — вулкан в Папуа — Новой Гвинее.
 Вулкан — деревня в Лоевском районе Гомельской области, Белоруссия.
 Вулкан — посёлок в Красноярском районе Самарской области, Россия.
 Вулкан () — коммуна в Румынии, жудец Брашов.

 Техника
 «Вулкан» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1723 года постройки, участник Персидского похода 1722—1723 годов.
 «Вулкан» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1727 года постройки.
 П-1000 Вулкан — противокорабельная ракета.
 Р-25 «Вулкан» — югославский зенитный ракетный комплекс, разработанный в конце 1950-х годов.
 «Вулкан» — проект ракеты на основе ракеты «Энергия» с восемью боковыми блоками.
 ЗСУ «Вулкан» — самоходная зенитная пушечная установка.
 Avro Vulcan — бомбардировщик.

 Организации
 «Вулкан» — отдел специального назначения УФСИН по Республике Кабардино-Балкария, Россия.
 «Вулкан» — кинотеатр в Твери, Россия.
 «Вулкан» — завод искусственных материалов, главным образом для обувной промышленности.
 «Вулкан» — машиностроительный завод в Санкт-Петербурге.
 «Вулкан» — футбольный клуб из Петропавловска-Камчатского.
 «Вулкан» — украинская мини-футбольная команда из города Черкассы.
 «Вулкан» — действовавшая в 1992—2009 годах в России сеть игровых клубов.

 Фильмы
 Вулкан — фильм-катастрофа 1997 года.
 Вулкан — драма 2011 года.
 Вулкан — эпизод сериала «South Park».

 В вымышленных вселенных
 Вулкан — персонаж Marvel Comics.
 Вулкан — вымышленная планета в научно-фантастической вселенной «Звёздный путь». Населена разумными гуманоидами — вулканцами.
 Вулкан — вымышленная планета в научно-фантастическом телесериале «Доктор Кто», показанная в серии «Сила далеков» (1966). Является человеческой колонией.
 Вулкан — примарх легиона Саламандр во вселенной Warhammer 40,000.

См. также 
 Vulcain — ракетный двигатель первой ступени ракеты-носителя Ариан-5.
 Вулькано (значения)
 Vulcan